Die IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 1988 war die zweite Austragung der Junioren-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand im Robinson Silom Department Store in der thailändischen Hauptstadt Bangkok statt und wurde von der International Billiards & Snooker Federation veranstaltet.

Weltmeister wurde der Engländer Brian Morgan durch einen 6:1-Sieg im Finale gegen den Malteser Jason Peplow.

Finalrunde

Quellen 

1988
Snookerveranstaltung 1988
Billardturnier in Bangkok